Brasile
Microregione di Litoral Sul – microregione del Paraíba
Microregione di Litoral Sul – microregione del Rio Grande do Norte